

Cinema 
 La gatta – film del 1942 diretto da Giuseppe De Santis
 La gatta (La chatte) – film del 1958 diretto da Henri Decoin

Fumetto 
 La Gatta – personaggio di Rat-Man

Letteratura 
 La gatta (La Chatte) – romanzo di Colette del 1933
 La gatta (Neko to Shōzō to futari no onna) – romanzo di Jun'ichirō Tanizaki del 1936

Musica 
 La gatta – brano musicale di Gino Paoli del 1960
 La gatta/Io vivo nella luna – 45 giri di Gino Paoli del 1960

Televisione 
 La gatta – miniserie televisiva italiana del 1978 
 La gatta – miniserie televisiva statunitense del 1986 
 La Gatta – personaggio di Gargoyles

Pagine correlate 
Gatto (disambigua)
Gatti